Alessandro Braccesi – astronomo e fisico italiano
 Alessandro Braccesi – umanista e diplomatico italiano
 Giorgio Braccesi – politico italiano
 Lorenzo Braccesi – accademico, grecista e pubblicista italiano